Митрополи́т Иси́дор (? — 10 апреля 1619, Новгород) — митрополит Новгородский и всего Поморья.

Биография 
Пострижен в монахи в Соловецком монастыре. С 1597 года был игуменом Соловецкого монастыря.

С 6 февраля 1603 года митрополит Новгородский.

В 1604 году поставлен на новгородскую митрополию. В 1605 году, по смерти Бориса Годунова, он отправлен был вместе с Басмановым к царскому войску, принимать от него присягу на верность Феодору Борисовичу.

1 июня 1606 года венчал на царство Василия Шуйского. Помог Василию Шуйскому заключить выгодный договор со шведским полководцем Делагарди. Когда последний подступил к Новгороду в 1611 году руководил обороной города от шведов.

Исходатайствовал прощение для новгородцев у Михаила Феодоровича за вынужденную клятву, данную шведскому королевичу Карлу-Филиппу.

Умер 10 апреля 1619 года; погребён в Софийском соборе, в Корсунской паперти.

Литература

Ссылки 
 Исидор на сайте Русское Православие
 Исидор, митрополит новгородский

Настоятели Соловецкого монастыря
Епископы Новгородские
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1619 году
Митрополиты Русской православной церкви
Персоналии:Смутное время
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)